Not Too Late — третий студийный альбом американской певицы Норы Джонс, вышедший в 2007 году. Продюсером был Lee Alexander, автор песен и бас-гитарист, работавший и над предыдущими дисками певицы, Come Away with Me и Feels Like Home. Not Too Late имел большой успех, положительные рецензии и отзывы и достиг первого места в Великобритании, Канаде, Франции, в американском чарте Billboard 200 и хит-парадах многих стран мира. Диск стал для Норы Джонс третьим подряд, возглавившим американский хит-парад.

История 
Not Too Late дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 405 000 копий в первую неделю. По данным Nielsen SoundScan диск стал 18-м бестселлером 2007 года с тиражом в 1,5 млн копий в США. В Великобритании он также занял первое место в чарте UK Albums Chart, став 800-м чарттоппером в истории британского хит-парада с тиражом  60 500 копий в первую неделю Он дебютировал на позиции № 5 в Японии с тиражом 36 400 копий, в Канаде он занял первое место с тиражом 36 000 копий. В Австралии он дебютировал на позиции № 2 в ARIA Albums Chart с тиражом в 35 000 копий, получив золотую сертификацию. Альбом достиг первого места в 17 странах, включая такие как  Германия и Франция. По данным пресс-релиза EMI, Not Too Late сертифицирован в золотом или платиновом статусе в 21 стране к февралю 2007. В феврале IFPI наградила альбом платиновой сертификацией за тираж в 1 млн копий в Европе.

Список композиций 

 Japan bonus track
 "2 Men" (Jones, Alexander) – 2:30

Deluxe version DVD 
 "Thinking About You" – music video
 "Sinkin' Soon" – music video
 "Until the End" – music video
 "Thinking About You" – Making of....
 "Sinkin' Soon" – Making of....
 "Until the End" – live performance filmed in Burbank, CA, in November 2006
 "Sinkin' Soon" – live performance filmed in Burbank, CA, in November 2006
 "12 minutes interview" – with Norah Jones

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Награды

Japan Gold Disc Awards

Примечания

Ссылки 
 discogs.com

Альбомы Норы Джонс
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы США
Альбомы Blue Note Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums